Алекса́ндр Миха́йлович Майо́ров (13 сентября 1920, с. Покурлей, Саратовская губерния — 14 января 2008, Москва) — советский военачальник, генерал армии (1977), участник войны в Афганистане (с 1980 по 1981 год — советский военнослужащий, главный военный советник вооруженных сил ДРА.) В 1968 году, будучи командующим войсками 38-й армии, участвовал в вводе войск Организации Варшавского договора на территорию Чехословакии.

Биография 
Родился 13 сентября 1920 года в с. Покурлей (ныне — Саратовской области) в семье зажиточного крестьянина.

В сентябре 1940 года поступил в Златоустовское военно-инженерное училище, которое окончил в начале войны. В течение двух лет, будучи заместителем и командиром сапёрной роты на курсах младших политруков Приволжского военного округа, занимался подготовкой офицерских кадров для фронта.

В январе 1943 года был назначен дивизионным инженером 8-й гвардейской кавалерийской дивизии. Принимал участие в боях на Воронежском, Западном, 1-м и 2-м Украинском фронтах, освобождал Венгрию и Чехословакию.

После окончания войны командовал батальоном, одновременно проходил обучение в Военной академии имени М. В. Фрунзе, которую окончил в 1951 году. Дальнейшую службу проходил в управлении штаба военного округа. С 1954 года последовательно командовал мотострелковым и механизированным полками, через несколько лет — мотострелковой бригадой. С января 1960 по июль 1961 года командовал 32-й танковой дивизией.

В 1963 году окончил Военную академию Генерального штаба, в июле 1963 года был назначен 1-м заместителем начальника штаба Приволжского военного округа. С 1965 по 1966 год Майоров находится в распоряжении 10-го Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР (международное военное сотрудничество) и по линии этого управления руководил группой советских военных советников в Египте.

В июле 1966 года был назначен командующим войсками 38-й армии (Прикарпатский военный округ). Летом 1968 года генерал Майоров со своей армией участвовал во вторжении войск Варшавского договора на территорию Чехословакии. В октябре 1968 года назначен первым командующим созданной на территории Чехословакии Центральной группы войск и во главе её прослужил больше четырёх лет. Со временем в архиве командарма накопилось 4 тысячи страниц документов. Спустя тридцать лет решился рассказать правду о вторжении войск, написав книгу: «Вторжение. Чехословакия, 1968» (1998 г.).

С июля 1972 по август 1980 года генерал-полковник Майоров командовал войсками Прибалтийского военного округа. В 1977 году ему было присвоено звание генерала армии.

В июле 1980 года был назначен первым заместителем главкома Сухопутных войск. В этой должности, являясь одновременно с 4 августа 1980 по 29 октября 1981 года Главным военным советником вооруженных сил Демократической Республики Афганистан, генерал армии Майоров спланировал и осуществил первые крупные общевойсковые операции советской армии во взаимодействии с вооруженными силами ДРА. Позднее о своем участии в Афганской войне генерал написал книгу «Правда об Афганской войне», вышедшую в свет в 1996 году.

С февраля 1987 года находился в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. С июня 1992 года — в отставке.

Кандидат в члены ЦК КПСС (1971—1981). Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 8-11 созывов (1970—1989) от Узбекской ССР.

Скончался 14 января 2008 года. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Воинские звания 
 Генерал-майор (7.05.1960)
 Генерал-лейтенант (23.02.1967)
 Генерал-полковник (21.02.1969)
 Генерал армии (28.10.1977)

Награды 
 3 ордена Ленина
 орден Октябрьской Революции
 3 ордена Красного Знамени
 Орден Александра Невского
 2 ордена Отечественной войны 1-й степени
 3 ордена Красной Звезды
 медали СССР и РФ
 иностранные награды

Сочинения 
 
 Майоров А. М. Вторжение. Чехословакия, 1968: свидетельства командарма. — М.: Издательство «Права человека», 1998.
 Майоров А. М. Интернациональная помощь Советского Союза в становлении и развитии братских армий союзных стран. // Военно-исторический журнал. — 1985. — № 10. — С.58-62.
 Майоров А. М. Прославленный полководец Великой Отечественной войны (К 90-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Г. К. Жукова). // Военно-исторический журнал. — 1986. — № 12. — С.39-52.
 Майоров А. М. На пороге войны. // Военно-исторический журнал. — 1989. — № 5. — С.33-37.

Литература 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975 гг.). Том 1. Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2013. — ISBN 978-601-7378-16-5. — С.163—164.

Примечания

Ссылки 
 Биография А. М. Майорова на сайте «Хронос»
 Биография А. М. Майорова на сайте издательства «Права Человека»
 Воспоминания генерала армии А. М. Майорова о событиях в Чехословакии в 1968 году

Кавалеристы Великой Отечественной войны
Сапёры Великой Отечественной войны
Командующие Центральной группой войск
Участники операции «Дунай»
Руководители ОКСВА
Участники Афганской войны (1979—1989)
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Узбекской ССР
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Мемуаристы СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС